Минц — еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Минц, Алексей Александрович (1929—1973) — советский экономико-географ, профессор; сын А. Л. Минца.

Б 
 Минц, Беатрис (1921—2022) — американский эмбриолог.
 Минц, Биньямин (1903—1961) — израильский политический деятель.
 Минц, Борис Иосифович (род. 1958) — советский математик, российский, мальтийский и британский предприниматель, вице-мэр города Иваново (1990—1994).

В 
 Минц, Владимир (1872—1945) — латвийский врач, брат Пауля Минца.

Г 
 Минц, Габриэла (более известна как Марджори Перлофф; род. 1931) — американский филолог, специалист по поэзии XX—XXI веков.
 Минц, Григорий Ефроимович (Ефимович) (1939—2014) — советский и американский учёный в области прикладной математики и логики.

Д—З 
  (род. 1965) — мексиканский телеведущий.
 Минц, Дэн (род. 1981) — американский комедийный актёр, актёр озвучивания и сценарист.
 Минц, Евгения Ильинична (1899—1973) — советский архитектор, жена А. Л. Минца.
 Минц, Зара Гиршевна (1927—1990) — советский литературовед.

И 
 Минц, Израиль Борисович (1900—1989) — российский и израильский общественный деятель и переводчик.
 Минц, Исаак Израилевич (1896—1991) — советский историк, академик АН СССР.

К—Р 
 Минц, Карлос (род. 1951) — бразильский учёный-географ и политический деятель.
 Минц, Климентий Борисович (1908—1995) — советский режиссёр, сценарист.
 
 Минц, Михаил Вениаминович (1939—2021) — советский и российский учёный-геолог, специалист по глобальной тектонике и геодинамике.
 Минц, Нина Вениаминовна — советский искусствовед.
 Минц, Пауль (1868—1941) — латвийский правовед и государственный деятель.
 Минц, Роман Львович (род. 1976) — российский скрипач.

С 
 Минц, Сара (урож. Марица Родригес Гомес; род. 1975) — колумбийская актриса и модель.
 Минц, Сидни (1922—2015) — американский антрополог.
 Минц, Соломон Ефимович (1888—1925) — авиационный врач, физиолог.
 Минц, Софья Исааковна (1899—1964) — советский фольклорист.

Х—Ш 
 Минц, Хилари (1905—1976) — деятель Польской объединённой рабочей партии, вице-премьер ПНР.
 Минц, Шломо (род. 1957) — израильский скрипач, альтист и дирижёр.

Составные фамилии 
 Коэн-Минц, Танхум (1939—2014) — израильский баскетболист, центровой сборной Израиля и клуба «Маккаби» (Тель-Авив).
 Минц-Пласс, Кристофер (род. 1989) — американский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Лев Христофорович Минц — персонаж произведений Кира Булычёва.